Суперкубок Індії з футболу 2007  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 травня 2007 року між чемпіоном Індії клубом Демпо та володарем кубка Федерації клубом Мохун Баган.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt
 Матч на rsssf

2007
Індія
Травень 2007
2007 в індійському спорті